The Pinnacle (Chicago), een wolkenkrabber in Chicago, Verenigde Staten
 The Pinnacle (Guangzhou), een wolkenkrabber in Guangzhou, China
 The Pinnacle (North Carolina), een berg in North Carolina, Verenigde Staten